Die Eredivisie 1959/60 war die vierte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 1959 und endete am 22. Mai 1960.

Meister wurde zum zehnten Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten Blauw Wit Amsterdam, sowie die beiden Aufsteiger RKSV Volendam, Sittardia Sittard.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Zur Ermittlung des Meisters und Absteigers wurde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel angeordnet. Ansonsten galt bei Punktgleichheit der Torquotient. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Dritt- und Viertletzte spielten in der Relegation den dritten Absteiger aus.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Meisterschaft und Abstieg) – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meisterschafts-Playoff 
Da am Ende der Saison sowohl Ajax Amsterdam als auch Feijenoord Rotterdam 50 Punkte hatten, entschied ein zusätzliches Spiel die Meisterschaft.

|}

Relegation 
Da der Tabellen-Fünfzehnte und -Sechzehnte punktgleich waren, entschied ein weiteres Spiel um den dritten Absteiger in die Eerste Divisie.

|}

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1959/60